Die Parlamentswahlen in Britisch-Gambia 1962 fanden in der westafrikanischen britischen Kolonie Gambia vom 22. bis zum 31. Mai 1962 statt. Diese Wahlen (auch: Allgemeine Wahlen) waren für 32 gewählte Sitze im Repräsentantenhaus ().

Die People’s Progressive Party (PPP) konnte mehr als die Hälfte der Sitze erreichen. Zweitstärkste Kraft wurde die United Party (UP).

Wahlverfahren und -kreise 
Es wurde zum zweiten Mal das Repräsentantenhaus () gewählt. Das Repräsentantenhaus hatte insgesamt 40 Mitglieder, von denen 32 in einer Direktwahl gewählt wurden. Acht weitere Mitglieder wurden von den Häuptlingen ernannt.

Die Anzahl der Wahlkreise der wurde gegenüber der Wahl 1960 deutlich verändert. in der Kolonie Gambia, sie bestand aus der Stadt Bathurst (der ehemalige Name von Banjul) und der Kombo-St. Mary Area (auch als Britisch-Kombo bekannt gewesen), gab es Namensänderungen.

Im Protektorat gab es dagegen größere Änderungen in den Einteilungen der Wahlkreise. Die Änderungen im Einzelnen:

 In der Verwaltungseinheit Kombo St. Mary wurden die Wahlkreise ‚Kombo East‘ und ‚Kombo West‘ in Bakau und Serekunda geändert.
 In der Verwaltungseinheit Western wurden die Wahlkreise ‚Kombo‘ in ‚Eastern Kombo‘ und ‚Western Kombo‘ und der Wahlkreis ‚Foni‘ in ‚Eastern Foni‘ und ‚Western Foni‘ geteilt.
 In der Verwaltungseinheit Lower River wurden die Wahlkreise ‚Kiang‘ in ‚Eastern Kiang‘ und ‚Western Kiang‘, und der Wahlkreis ‚Baddibu‘ in ‚Illiasa‘, ‚Central Baddibu‘ und ‚Lower Baddibu‘ sowie der Wahlkreis ‚Niumi-Jokadu‘ in ‚Niumi‘ und ‚Jokadu‘ geteilt.
 In der Verwaltungseinheit MacCarthy wurden die Wahlkreise ‚Niani-Saloum‘ in ‚Niani‘ und ‚Saloum‘ und die Wahlkreise ‚Niamina‘ in ‚Niamina‘ und ‚Lower Fulladu West‘ sowie, ‚MacCarthy Island‘ in ‚Upper Fulladu West‘ und ‚Sami‘ aufgeteilt.
 In der Verwaltungseinheit Upper River wurden die Wahlkreise ‚Wuli-Sandu‘ in ‚Wuli‘ und ‚Sandu‘ und aus den Wahlkreisen ‚Basse‘ in ‚Kantora‘ die Wahlkreise ‚Jimara‘, ‚Kantora‘ und ‚Basse‘ aufgeteilt.

Wahlvorbereitung 

In den 32 Wahlkreisen traten 64 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Darunter trat die PPP mit 27 Kandidaten an. Herausgefordert wurde sie von 31 Kandidaten der UP und 5 Kandidaten der DCA. Gegenüber der Wahl 1960 hatten sich nun deutlich mehr unabhängige Kandidaten zu einer Partei angeschlossen, so gab es bei dieser Wahl nur einen Kandidaten, die keiner Partei angehörten.

In einem Wahlkreis hatte der Kandidat der PPP keinen Gegenkandidaten, er gewann den Wahlkreis widerstandslos.

Wahlausgang 

Es wurden 97.647 gültige Stimmen abgegebenen.

Bei der Wahl gewannen die PPP 18 und die UP 13 Sitze, die DCA konnte einen Sitz gewinnen.

Wahlergebnis nach Partei

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete

Nachwahlen

Basse 1965 
Nach dem Tode Michael Baldeh (UP) wurde im Wahlkreis Basse in der Verwaltungsgliederung Upper River im Oktober 1965 eine Nachwahl durchgeführt. Den Wahlkreis gewann Kebba J. Krubally (PPP).

Einzelnachweise 

Britischgambia Parlament
1962
Politik (Britisch-Gambia)